EDQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Erandique (Honduras)